Leamington – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Ontario, w hrabstwie Essex
 Leamington – miejscowość w stanie Utah w USA
 Royal Leamington Spa – miasto w Anglii, w hrabstwie Warwickshire